(1865- ?) – polityk rosyjski, deputowany  do Dumy,  po rewolucji lutowej  i obaleniu caratu 1917 członek Komitetu Tymczasowego Dumy

 Władimir Rżewski  (ur. 1967) – rosyjski piłkarz